Naundorf (Saksen), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Naundorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Naundorf bei Seyda, een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Groß Naundorf, een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt

Zie ook
Karl Wilhelm Naundorff